Název Trafalgar může znamenat:

 Mys Trafalgar, mys ve španělské Andalusii (provincie Cádiz)
 Bitva u Trafalgaru v roce 1805
 Trafalgar Square náměstí v Londýně, pojmenované podle bitvy

V kultuře
 Trafalgar, národně historická próza Benito Pérez Galdóse
 Cabo Trafalgar, román Artura Pérez-Reverta
 Trafalgar, americký film z roku 1929
 Trafalgar, album skupiny Bee Gees (1971)